Aleksander Józef Lisowski (ok. 1575/1580–1616) –  pułkownik królewski, najbardziej znany członek rodu Lisowskich herbu Jeż, twórca i dowódca lisowczyków
 Aleksander Lisowski (ur. 1896) – major piechoty Wojska Polskiego, członek POW, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości z Mieczami i Krzyża Walecznych, komendant placu Suwałki

Przypisy